|}

Die North Island Main Trunk Line (NIMT) (auch: North Island Main Trunk Railway; deutsch:  Nordinsel-Hauptstrecke) verbindet auf der Nordinsel von Neuseeland die beiden bedeutendsten Städte, Auckland und Wellington. Die NIMT wurde 1997 von der American Society of Civil Engineers in die Liste historischer Meilensteine der Ingenieurbaukunst aufgenommen.

Technische Parameter 
Die Strecke ist 682 km lang, in der bei der Eisenbahn in Neuseeland gebräuchlichen Kapspur (1067 mm) ausgeführt, überwiegend eingleisig, streckenweise und mit zwei unterschiedlichen Systemen elektrifiziert. Zweigleisige Abschnitt bestehen zwischen Wellington bis kurz vor der Brücke über den Waikanae River, unmittelbar südlich von Waikanae, zwischen Hamilton und der davon nördlich gelegenen Betriebsstelle Ngaruawahia und von der Betriebsstelle Pokeno bis Auckland.

Geschichte

Abschnitt Auckland–Te Awamutu 
Die erste Bahnstrecke, die von Auckland in Richtung Süden gebaut und 1873 eröffnet wurde, war 13 km lang und führte von Point Britomart nach Onehunga. Zum 20. Mai 1875 wurde sie bis Mercer verlängert, bis Ngaruawahia zum 13. August 1877, bis Frankton im Dezember 1877 und über Hamilton hinaus bis Te Awamutu 1880, womit eine Länge von 160 km erreicht war. Aufgrund einer wirtschaftlichen Rezession und langwieriger Verhandlungen mit den Grundeigentümern stockte der Bau und Te Awamutu blieb für einige Jahre Endstation.

Von Hamilton aus begann, anschließend an die North Island Main Trunk Line, 1880 der Bau der East Coast Main Trunk Railway in Richtung Bay of Plenty.

Abschnitt Wellington–Longburn 
Im Süden begann der Bau mit dem Abschnitt Wellington–Longburn (bei Palmerston North) zwischen 1881 und 1886 durch die private Wellington and Manawatu Railway Company. Diese Gesellschaft wurde durch das staatliche New Zealand Railways Department (NZR) 1908 übernommen, das auch den Mittelabschnitt der Strecke vollendete.

Mittelabschnitt 
Der Bau des Zentralen Abschnitts begann am 15. April 1885. Aufgrund der aufwändigen Arbeiten durch schwieriges Gelände dauerten die Arbeiten 23 Jahre, bis 1908 die letzte Lücke endlich geschlossen werden konnte. Die Strecke verläuft hier über die vulkanische Hochebene der Nordinsel. Nicht weniger als neun Viadukte zur Überquerung der tiefen Schluchten mussten gebaut werden, außerdem ist Teil dieses Streckenabschnitts die berühmte Raurimu-Spirale, eine Kehrschleife mit Kehrtunnel. Der letzte Schwellennagel wurde im Rahmen eines Festaktes am 6. Oktober 1908 durch Premierminister Sir Joseph Ward eingeschlagen. An der entsprechenden Stelle beim Ort Pokaka befindet sich ein Obelisk. Seit dieser Zeit gibt es durchgehende Verbindungen zwischen Auckland und Wellington, im Februar 1909 wurde auch eine Nachtverbindung eingeführt.

Ausbau der Trasse 
In der Folgezeit wuchs das Verkehrsaufkommen stetig. Dem mussten Fahrzeuge und Eisenbahninfrastruktur angepasst werden. Mehrmals wurde längere Abschnitte komplett neu trassiert:
 Ab 1937 Jahren wurde die Strecke über die Berge von Johnsonville mit der Tawa-Flat-Umgehung, zwei längeren Tunneln, abgekürzt. Die alte Strecke wird seit dem bis Johnsonville im Personennahverkehr befahren (siehe: Bahnstrecke Wellington–Johnsonville).
 Ebenfalls in den 1930er Jahren wurde der Abschnitt Auckland-Westfield durch eine tiefer gelegene Strecke mit geringerer Steigungen über Hobson's Bay ersetzt. Die alte Strecke wird heute noch im Personennahverkehr genutzt.
 In den 1950er Jahren wurde die Strecke von Tawa nach Porirua bzw. Plimmerton zweigleisig ausgebaut.
 Ebenfalls in den 1950er Jahren wurde der Abschnitt von Porirua nach Plimmerton in Folge des Ausbaus des Hafens neu trassiert.
 Anfang der 1960er Jahre wurde die Strecke um Palmerston North herumgeführt, die vorher beengt durch das Stadtzentrum verlief.
 1981 wurde eine neue Trasse zwischen Mangaweka und Utiku mit drei neuen Viadukten eröffnet.
 1985 konnte ein neuer Streckenabschnitt bei Mangaonoho eingeweiht werden. Hierbei konnten zwei ältere Tunnel aufgegeben werden.

Elektrifizierung 
Pläne zur Elektrifizierung  der Strecke reichen bis 1918 zurück. Allerdings dauerte es bis 1940, bevor erste elektrisch betriebene Züge auf dem Abschnitt von Wellington nach Paekakariki verkehrten. Die Elektrifizierung erfolgte mit 1500 V Gleichspannung. Hiervon profitierte aber nur der Nahverkehr. Die Oberleitung wurde 1983 nordwärts bis Paraparaumu verlängert.

Der zentrale Streckenabschnitt zwischen Hamilton und Palmerston North wurde ab den 1980er Jahren elektrifiziert. In mehreren Tunnels musste dazu das Lichtraumprofil erhöht werden. Der 411 km lange Abschnitt wurde mit 25 kV 50 Hz Wechselspannung elektrifiziert und der elektrische Betrieb im Juni 1988 eröffnet. Hiervon profitiert im Wesentlichen der Güterverkehr, da insbesondere schwere Güterzüge mit elektrischer Traktion die langen Steigungen schneller überwinden können. Auch wurden einige Kilometer im Großraum Auckland mit 25 kV 50 Hz Wechselspannung elektrifiziert, was ebenso wie das Vorortnetz von Wellington nördlich von Paraparaumu ausgebaut werden soll.

Zwischenfälle 
Am 6. Juli 1923 fuhr der Nachtzug Auckland–Wellington etwa 800 m südlich des Bahnhofs Ongarue nahezu ungebremst mit fast 50 km/h in einen Erdrutsch, der, weil in einer unübersichtlichen Kurve niedergegangen, für das Lokomotivpersonal erst wenige Meter, bevor der Zug ihn erreichte, zu sehen war. Die Lokomotive und die folgenden Wagen – von denen sich auch einige ineinander schoben – entgleiste. 17 Menschen starben, 28 wurden darüber hinaus verletzt.

Am 24. Dezember 1953 riss ein Lahar, der das Bett des Whangaehu River hinunterstürzte, die Eisenbahnbrücke unmittelbar westlich der Betriebsstelle Tangiwai (heute: Tangiwei) weg, unmittelbar bevor der Nachtzug von Wellington nach Auckland die Stelle befahren sollte. Der Zug stürzte in die Schlammmassen. Mit 151 Todesopfern ist dies der schwerste Eisenbahnunfall in der Geschichte Neuseelands.

Personenverkehr

Fernverkehr 

Seit der Eröffnung der Strecke gab es immer planmäßigen Personenfernverkehr zwischen Auckland und Wellington. Zwischen 1963 und 1968 nannte sich die Tagesverbindung namens Scenic Daylight. Ab 1968 verkehrten Triebwagen auf der Strecke, die zuvor eher erfolglos zwischen Hamilton und Auckland verkehrten. Diese erhielten einen innovativen blauen Anstrich und waren unter dem Namen Blue Streak bekannt.

1971 wurde die Nachtverbindung auf einen luxuriösen Schlafwagenzug umgestellt, den Silver Star. Diese Verbindung wurde jedoch mangels Auslastung 1979 wieder aufgegeben. Die Fahrzeuge verkehren heute als Eastern and Oriental Express zwischen Singapur und Bangkok. Wesentlich erfolgreicher war die Tagesverbindung Silver Fern, die 1972 als Ersatz des Blue Streak eingeführt wurde und auf Triebwagen setzte. Sie wurde 1991 eingestellt und durch den Overlander von Kiwi Rail Scenic Journeys (damals Tranz Scenic) ersetzt. Der Betreiber dieser Fernverbindung, Toll Rail, beabsichtigte im September 2006, das täglich verkehrende Zugpaar ersatzlos einzustellen. Aufgrund massiver Proteste der Bahnnutzer und der Politik wurde dieses Vorhaben zwei Tage vor Inkrafttreten der Einstellung aufgehoben. Jedoch wurde der Fahrplan deutlich eingeschränkt. Der Zug verkehrt nur noch drei Mal die Woche in jeder Richtung. 2012 fand im Zusammenhang mit weiteren Fahrplaneinschränkungen eine Umbenennung in Northern Explorer statt.

Zwischen Palmerston North und Wellington verkehrt der Zug Capital Connection als Tagesverbindung.

Nahverkehr

Auckland 
In der Region Auckland verkehren Nahverkehrszüge zwischen dem Hauptbahnhof Britomart und Pukekohe im Taktverkehr.

Wellington 
Die NIMT ist Bestandteil des Vorortnetzes von Wellington zwischen dem Bahnhof Wellington und Waikanae (Kapiti Coast).

Wissenswert 
Der Betriebsbahnhof Waiouru (km 290,3), heute ein rein betrieblich genutzter Kreuzungsbahnhof, ist mit einer Höhenlage von 814 m der höchstgelegene Bahnhof im Eisenbahnnetz Neuseelands.

Siehe auch  
 Liste der Eisenbahnstationen von Auckland
 Liste der Eisenbahnstationen von Wellington

Literatur 
 John Yonge (Hg.): New Zealand Railway and Tramway Atlas. 4. Auflage. Quail Map Company, Exeter 1993.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Neuseeland
Spurweite 1067 mm
Historic Civil Engineering Landmark
Technisches Denkmal in Neuseeland
Bauwerk in Wellington
Verkehr (Wellington)
Verkehrsbauwerk in der Region Wellington
Verkehrsbauwerk in der Region Manawatū-Whanganui
Verkehrsbauwerk in der Region Waikato
Verkehrsbauwerk in Auckland
Feilding
Hamilton (Neuseeland)
Huntly (Neuseeland)
Levin (Neuseeland)
Palmerston North
Paraparaumu
Porirua